Shingo Kunieda era il detentore del titolo. Ha difeso il titolo battendo in finale Stéphane Houdet, con il punteggio di 7-6(3), 2-6, 7-5.

Teste di serie
 Shingo Kunieda (campione)
 Stéphane Houdet (finale)

Tabellone

Torneo

Collegamenti esterni 
 

Australian Open 2010